Jan Veleba ist der Name folgender Personen:

* Jan Veleba (Politiker) (* 1947), tschechischer Politiker 
 Jan Veleba (Leichtathlet) (* 1986), tschechischer Leichtathlet